30-й чемпионат России по мини-футболу (Парибет — Суперлига) проходил в период с 8 октября 2021 года по 2 июня 2022 года.

Чемпионат прошёл из двух этапов — регулярный чемпионат и плей-офф. Всего в соревновании выступили 9 команд. Чемпионский титул защищал екатеринбургская команда «Синара». Чемпионом стал клуб «Газпром-Югра».

Участники 

23 февраля 2022 года с чемпионата снялась команда «Динамо-Самара».

Регулярный чемпионат 
Команды сыграли сдвоенные матчи дома и на выезде. Игры прошли с 8 октября 2021 года по 23 апреля 2022 года.

Лидеры регулярного чемпионата

Плей-офф 

Стадия плей-офф проходит до трех побед на каждой стадии с участием команд, занявших 1-8 места на I этапе — два матча дома и два матча на выезде (все матчи проводятся до победы одной из команд). При этом команда, занявшая на I этапе чемпионата более высокое место, первые матчи на II этапе чемпионата играет «дома». С применением данного правила также происходит повторный посев команд перед полуфиналами.

Если на II этапе чемпионата по результатам трех игр одна из команд имеет три победы, то четвёртый матч не проводится. В случае если по результатам четырёх игр команды имеют по две победы, то победитель выявляется в результате проведения пятого матча на площадке команды, занявшей на I этапе чемпионата более высокое место.

Бомбардиры

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2021/2022
 Первенство России по мини-футболу 2021/2022

Примечания

Ссылки 
Париматч-Суперлига

Чемпионаты России по мини-футболу
2021 год в мини-футболе
2022 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2021 году
Чемпионаты России в 2022 году